Lipcsei Roland (Szarvas, 1984. január 19. –) magyar labdarúgó-középpályás. Húga a modell és műsorvezető Lipcsei Betta.

Források 
Lipcsei Roland adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1984-ben született személyek
Szarvasiak
Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A BFC Siófok labdarúgói
Az MTK labdarúgói
A Jászberényi SE labdarúgói
A REAC labdarúgói
A Budaörsi SC labdarúgói
Élő személyek